Актоган — название населённых пунктов в Казахстане:

 Актоган (бывшее Заречное) — село в Аксуском районе Алматинской области.
 Актоган (бывшее Кызылжиде) — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Актоган (бывшее Марьяновка) — село Жуалынском районе Жамбылской области.
 Актоган (бывшее Большевик) — аул в Меркенском районе Жамбылской области.